Jackie Brown – amerikai film
 Jackie Brown – angol labdarúgó